Китайский топоним:

 Суйсянь (Шанцю) (睢县) — уезд городского округа Шанцю провинции Хэнань
 Суйсянь (Суйчжоу) (随县) — уезд городского округа Суйчжоу провинции Хубэй